Brgulje su naselje u sastavu Grada Zadra, u Zadarskoj županiji. Nalaze se na otoku Molatu.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 48 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Andrije

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Zadra